Eubeia (em grego Έυβοια) pode referir-se a:

 Ilha de Eubeia ou Negroponte, a segunda maior ilha grega em população e área.

 Eubeia, uma prefeitura da Grécia que inclui ilhas como Eubeia e Esquiro

 A Batalha de Eubeia ocorrida em 1470, na qual o Império Otomano destruiu a frota da República de Veneza.

 1119 Euboea corpo do cinturão de asteróides, situado a 2,2120767 UA da Terra.

Desambiguação